Fukushima se poate referi la:

 Prefectura Fukushima, o unitate teritorială în Japonia
 Municipiul Fukushima, o localitate în Japonia, centrul administrativ al prefecturii Fukushima